Ribble ist der Familienname folgender Personen:

 Melvin H. Ribble (1870–1964), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pat Ribble (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Reid Ribble (* 1956), US-amerikanischer Politiker

Ribble bezeichnet außerdem:
 Ribble, einen britischen Fluss im Norden Yorkshires
 Ribble (Automarke), eine britische Automobilmarke (1904–1908)